

Sigle 
 «Que sais-je ?» (Cosa so?), collana editoriale delle Presses universitaires de France (PUF)
 Que Sais-Je ?, profumo creato da Henri Alméras per Jean Patou

Codici 
 QSJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto brasiliano di São João del-Rei, nello Stato del Minas Gerais